Pimpinella siifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Louis François Jules Rodolphe Leresche. Pimpinella siifolia ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Bockrötter
siifolia